Philippika (Femininum, Plural Philippiken, auch: leidenschaftliche Rede, abgeleitet von ) bezeichnet eine Straf-, Angriffs-, Brand- oder Kampfrede.

Der Ausdruck Philippika geht auf Demosthenes zurück, der zum Widerstand gegen König Philipp II. von Makedonien (359–336 v. Chr.) aufrief (überliefert als  „philippinische Reden“). Weitere berühmte Philippiken hielt Marcus Tullius Cicero gegen Marcus Antonius. Cicero nannte seine 14 Reden gegen Antonius „orationes Philippicae“ in Erinnerung an die leidenschaftlichen Reden des Demosthenes.

Auch ein – heute nur fragmentarisch erhaltenes – Werk von Theopompos von Chios trägt diesen Titel.

Die „Odes philippiques“ von François Joseph de Lagrange-Chancel waren Schmähschriften, die gegen den Regenten von Frankreich Philippe II. de Bourbon, duc d’Orléans gerichtet waren.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Philippische Reden
 Suada

Weblinks 

 Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon 1839

Redegattung
Philipp II. (Makedonien)